Матс Сёнтьенс (; 17 апреля 1992, Бреда, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Валвейк».

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Буймер». В 2010 году перешёл в академию НАК Бреда. 28 января 2012 года Матс дебютировал в основной команде, матчем с «Де Графсхапом». 17 марта 2013 года в игре с «Виллем II» забил первый гол за клуб.

В июне 2016 года перешёл в АЗ на правах свободного агента и подписал контракт сроком на четыре года. Первый матч за клуб провёл 28 июля в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы против греческого клуба ПАС, заменив на 87 минуте Йориса Ван Оверима. 28 августа, в игре с НЕК, вышел на поле за две минуты до окончания матча, тем самым дебютировав в Эридивизи. Первый раз поразил ворота соперника 19 ноября 2017 года, во встрече с «Родой» — этот гол стал единственным в матче и победным для команды Матса.

В июле 2019 года перешёл в турецкий «Генчлербирлиги», подписав с клубом двухлетний контракт.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте az.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Йонг АЗ»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Валвейк»